Германова може да се отнася за:
 Анета Германова (р. 1975), българска волейболистка
 Силвия Германова (р. 1959), българска баскетболистка